Brigida Maria Postorino (1865-1960) – mistica e religiosa cattolica italiana, fondatrice dell'istituto delle Figlie di Maria Immacolata
 Rosella Postorino (n. 1978) – scrittrice italiana